Tschorny Jar (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Tschorny Jar (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Tschorny Jar (Astrachan), Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Astrachan
 Tschorny Jar (Komi), in der Republik Komi
 Tschorny Jar (Perm), in der Region Perm
 Tschorny Jar (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Tschorny Jar (Tomsk), in der Oblast Tomsk